Михаил Андреевич — имя и отчество мужчины, отца которого зовут Андрей:
 Михаил Андреевич (ок. 1250—после 1305) — князь суздальский.
 Михаил Андреевич — удельный князь Трубчевский XIV века.
 Михаил Андреевич (ум. 1486) — удельный князь Верейский, Белозерский и Вышгородский.